Отделения «Сельхозтехника» — село в Новолакском районе Дагестана, Россия. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Новомехельтинский“».

Географическое положение 
Расположено на федеральной трассе «Кавказ» в 5 км к западу от г. Хасавюрт.

Население 

Национальный состав по переписи 2002 г.: аварцы — 78 %.

История 
Образовано на базе Новолакской РТС

Примечания 

Населённые пункты Новолакского района